Eisenstraße bezeichnet:

in Deutschland
 Bayerische Eisenstraße in Ostbayern und der Oberpfalz
 Bergische Eisenstraße, Nordrhein-Westfalen
 Eisenstraße (Hessen), einen Handelsweg in Hessen
 Eisenstraße (Rothaargebirge), Nordrhein-Westfalen 
 Eisenstraße (Sachsen), Berggießhübel-Biela-Bahra-Gottleuba-Müglitz-Rote Weißeritz 
in Österreich
 Eisenstraße (Österreich), eine Erlebnisstraße im Dreiländereck von Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark
 Eisen Straße, die österreichische Landesstraße B 115
 Kulturpark Eisenstraße, Niederösterreich
weiteres:
Eisenstraße in den Pyrenäen, Kulturweg des Europarats seit 2004, Spanien, Andorra und Frankreich
Europäische Eisenstraße in Zentraleuropa, Kulturweg des Europarats seit 2006

Siehe auch:
 Eisenweg